Фокус (-{Focus}-) може да се односи на:

Наука
 Фокус или пажња, селективно концентрисање на један аспект животне средине, игноришући друге ствари
 Фокус или жижа, тачка у којој се секу зраци који се крећу паралелно оптичкој оси огледала и сочива
 Фокус група, техника којом се прикупљају квалитативни подаци

Филм
 Фокус (филм из 2001)
 Фокус (филм из 2015)

Музика
 Focus, песма са албума Dangerous Woman америчке певачице Аријане Гранде
 Фокус (група)

Остало
 Фокус, дневни лист који излази на подручју Републике Српске
 Форд фокус, аутомобил америчке фабрике аутомобила Форд